Bad Bitches Bang Pink é a quinta mixtape da rapper americana Jacki-O, lançado em 1 de Julho de 2009 pelo selo independente JackMove Entertainment.

Faixas

Ligações externas 
 

Álbuns de Jacki-O
Mixtapes de 2009
Álbuns de dirty rap